Sveti Sikst je lahko:

 Sikst I. (vladal okoli 116–okoli 126), papež
 Sikst II. (vladal 257–258), papež, mučenec
 Sikst III. (vladal 432–440), papež
 Sikst Reimski († okoli 300), prvi reimski škof